

Astronomia
 7149 Bernie – asteroide della fascia principale

Geografia
Bernie (Missouri) – città degli Stati Uniti d'America

Cinema
Bernie – film del 1996 diretto da Albert Dupontel
Bernie – film del 2011 diretto da Richard Linklater

Persone
Bernie Ecclestone – imprenditore sportivo britannico
Bernie Kosar – ex giocatore di football americano statunitense
Bernie Mac – attore comico statunitense
Bernie Taupin – paroliere britannico
Bernie Sanders – politico statunitense